Большое путешествие:

 Большое путешествие () — традиционная образовательная поездка по Европе обеспеченных молодых людей в XIX веке.
Большое путешествие (мультфильм, 1987) — советский кукольный мультипликационный фильм киностудии «Киевнаучфильм», режиссёр Валентина Костылёва.
 Большое путешествие (фильм) — приключенческая комедия 1995 года, режиссёр Келли Макин.
 Большое путешествие (мультфильм, 2006) — мультипликационный фильм 2006 года, режиссёр Стив «Спаз» Уильямс.
 Большое путешествие (мультфильм, 2019) — мультипликационный фильм 2019 года, режиссёр Наталья Нилова.